Се́кулич () — южнославянская фамилия.

Известные носители:
 Секулич, Бранислав (1906—1968) — югославский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1930 года, а позже тренер.
 Секулич, Гога (род. 1977) — сербская певица.
 Секулич, Исидора (1877—1958) — сербская писательница, эссеист, критик.
 Секулич, Степан (1922—1944) — участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Секулич, Тодор (?) — югославский футбольный тренер, руководил сборной Югославии (Королевства СХС) на Олимпиаде 1924 года.